Улла — многозначный термин:

 Улла — уменьшительная форма имени Урсула () и Ульрика ().
 Улла — агрогородок в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Улла — река в Витебской области (Белоруссия), левый приток Западной Двины.
 (909) Улла (909 Ulla) — астероид внешнего главного астероидного пояса. Открыт 7 февраля 1919 года.

См. также 
 Ула
 Улья